Bye Bye Baby (Madonna) (1993), van het album Erotica
 Bye Bye Baby (album van CatCat)
 Bye Bye Baby (nummer van CatCat), de Finse inzending op het Eurovisiesongfestival 1994
 Bye Bye Baby (TQ) (1998)